Калліст I (? — 1363) — патріарх Константинопольський (1350—1354, 1355—1363).
 Каліст II Ксанфопул (? — 1397) — патріарх Константинопольський (1397), візантійський монах-ісихаст, аскетичний письменник.
 Калліст (Стефанов) (? — 1792) — український церковний діяч часів Гетьманщини.
 Никифор Калліст Ксанфопул (1256—1335) — церковний історик.